Ляхи — название населённых пунктов:
 Ляхи — слово в летописи Нестора первоначально употреблявшееся для обозначения западных славян — полян (поляков), лютичей, мазовшан и поморян.
 Ляхи — этнографическая группа чехов.
 Ляхи — одно из названий племени лендзян.
 Ляхи — просторечное название бедра.

Населённые пункты

Беларусь 
 Ляхи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Ляхи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Ляхи — деревня в Минском районе Минской области.
 Ляхи — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Ляхи — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ляхи — село в Меленковском районе Владимирской области.

Украина 

Ляхи — до 1945 г. название села Кучурган в Великомихайловском районе Одесской области.

См. также 
 Лях (значения)